Сара Доорзун-Хаджех (; ) — немецкая футболистка, выступающая на позиции защитника за немецкий клуб   в Женской Бундеслиге и за женскую сборную Германии. Раннее она играла за такие немецкие клубы как «Ваттеншайд 09», «Бад-Нойенар», «Турбине», «Эссен» и «Вольфсбург».

Ранняя биография 
Сара Доорзун-Хаджех родилась в немецком городе Кёльн. Её отец — иранец, а мать — турчанка. Она начинала свою футбольную карьеру, выступая за клуб «Ваттеншайд 09» в женской Второй бундеслиге. В 2010 году 19-летняя Доорзун перешла в клуб Женской Бундеслиги «Бад-Нойенар», за который и дебютировала в главной немецкой лиге в марте того же года. В сезоне 2012/13 она играла за «Турбине», а период с 2013 по 2018 года за «Эссен».

Летом 2018 года 27-летняя футболистка стала игроком «Вольфсбурга», в первом же сезоне за него выиграв национальный чемпионат и кубок.

С 2022 года стала игроком «Айнтрахт Франкфурт».

Карьера в сборной 
Сара Доорзун играла за сборные Германии различных возрастных категорий: до 15 лет, 17 и 19 лет. За главную национальную команду она дебютировала в 2016 году, в победном (1:0) матче над Венгрией. Она вызывалась в сборную на матчи SheBelieves Cup в 2016, 2017 и 2018 годах, а также женского чемпионата Европы 2017 года, где она сыграла в победной (2:0) игре против России и четвертьфинальном поединке против Дании. После того, как она записала на свой счёт две голевые передачи во время отборочного турнира чемпионата мира 2019 в Германии, Доорзун была включена в состав сборной и на финальный этап этого турнира. Она забила свой первый гол за Германию 31 августа 2019 года, отличившись в отборочном матче женского чемпионата Европы 2021 с командой Черногории.

Голы за сборную 

Источник:

Клубная статистика

Достижения

Клубные 
Вольфсбург
 Чемпионка Германии: 2018/19
 Обладательница Кубка Германии: 2018/19

Примечания 

Футболистки Германии
Игроки ЖФК «Бад-Нойенар»
Игроки ЖФК «Турбине»
Игроки ЖФК «Эссен»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»
Игроки женской сборной Германии по футболу